Geografia
 Napa, és una població de l'estat de Califòrnia, els Estats Units d'Amèrica.
 Comtat de Napa, comtat administratiu de Califòrnia, Estats Units.
 Vall de Napa AVA, és una àrea vitícola americana situada en el comtat de Napa.
 Riu Napa, riu de 89 km, que passa pel comtat de Napa i el comtat de Solano, Estats Units.
 Tecnologia
 Plataforma Napa, plataforma de la marca Centrino.
 Química
 N-acetilprocainamida o NAPA, actiu metabòlit de la procaïnamida.
 Verdura
 Col napa, bleda xinesa.